Шайр может означать:

 Шайр — порода лошадей.
 Шайр, Талия (род. 1946) — американская актриса.